Theodor Zwinger ist der Name folgender Personen: 

* Theodor Zwinger der Ältere (auch Theodore Zwinger, Theodorus Zuingerus; 1533–1588), Schweizer Mediziner und Hochschullehrer
 Theodor Zwinger der Jüngere (1597–1654), Schweizer Theologe und Hochschullehrer
 Theodor Zwinger III. (1658–1724), Schweizer Mediziner, Stadtarzt und Hochschullehrer